Isabelle Becker est une chanteuse auteure interprète cofondatrice du groupe bordelais Edgar de l'Est de 1992 à 2002. Elle participe aux albums La Berlue (1995), Ces jours-ci (1999) et Les vacances (2002).Fin du groupe en 2003 ( : Edgar de l'est en 2008)

Isabelle Becker se produit ensuite avec son duo électrique Wandarine accompagnée de son mari Bruno Coq (compositeur). Un CD 11 titres Poke-Rope est sorti en 2004 sur lequel elle interprète en français et en anglais des chansons rock. Début 2006, Eric Hello, ex-batteur des Straw Dogs, a rejoint Wandarine.

Discographie

Edgar de l'Est

 1995 : La Berlue
 1999 : Ces jours-ci
 2002 : Les vacances

Wandarine

 2004  : Poke-Rope

Participations

 1992 : Marlène dans l'album Tostaky de Noir Désir
 2002 : La latitude des chevaux de Fred Vidalenc

Chanteuse française du XXe siècle
Chanteuse française du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)